Lichtenfels è il nome di alcune località:

Lichtenfels – città tedesca dell'Assia
Lichtenfels – città tedesca della Baviera